

Patronyme 
 Vittore Benedetto Antonio Trevisan de Saint-Léon (1818-1897), botaniste italien
 Arthur Saint-Léon (1821-1870), danseur et chorégraphe français

Toponyme 
 Saint-Léon, commune française de l'Allier
 Saint-Léon, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Léon, commune française de la Gironde
 Saint-Léon, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Léon, village de la province canadienne du Manitoba
 Saint-Léons, commune française de l'Aveyron

Voir aussi 
Saint-Léon-de-Standon, municipalité de paroisse canadienne du Québec de Bellechasse
Saint-Léon-d'Issigeac, commune française de la Dordogne
Saint-Léon-le-Grand, municipalité de paroisse canadienne du Québec de La Matapédia
Saint-Léon-le-Grand, municipalité de paroisse canadienne du Québec de Maskinongé
Saint-Léon-sur-l'Isle, commune française de la Dordogne
Saint-Léon-sur-Vézère, commune française de la Dordogne
Grotte Saint-Léon, grotte située sur le territoire de la commune de Walscheid

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France